Рул (Rullus) е име на:

 Когномен на плебейския клон Рул на фамилията Сервилии
 Публий Сервилий Рул, монетен чиновник 89 пр.н.е.
 Публий Сервилий Рул, народен трибун 63 пр.н.е.
 Луций Сервилий Рул, генерал при Октавиан през Перузката война

Други:
 Четири успешни речи на Цицерон от 63 пр.н.е.: De Lege agraria contra Rullum
 Квинт Фабий Максим Рулиан или Рул, 5 пъти консул от 322 до 295 пр.н.е.
 Рул (морски термин), вертикална пластина (перо на руля), въртящо се по ос, наречена балер, в кърмовата подводна част на плавателен съд